Busskort kan avse:

 Körkort med behörighet för buss
 Vissa typer av färdbevis